Héry peut désigner :

Patronymes 

 Louis Héry, fabuliste français de langue créole.
 Luc Héry (né en 1961), violoniste français.

 Thierry de Héry (c.1505-c.1585), médecin français.

Toponymes 

 Héry, commune française de la Nièvre.
 Héry, ancienne commune française de la Savoie intégrée à Ugine.
 Héry, commune française de l'Yonne.

Voir aussi 

Héry-sur-Alby, commune française de la Haute-Savoie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France